Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Rikl e Michiel Schapers che hanno battuto in finale Javier Frana e Leonardo Lavalle 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (finale)
 David Rikl /  Michiel Schapers (campioni)

 Nduka Odizor /  Bryan Shelton (semifinali)
 Andrew Castle /  Paul Wekesa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1991
ATP Tour 1991